«Семьи Сосниных» () — станция линии скоростного трамвая в Киеве, расположена между станциями «Гната Юры» и «Вацлава Гавела». Открыта в 70-е годы XX века. Названа по одноимённой улице.

Станция имеет две боковые платформы. Выход в город через подземный переход. Через 100 метров в сторону станции «Вацлава Гавела» находится железнодорожная станция Борщаговка.

См. также 
 Киевский скоростной трамвай
 Соснина, Нина Ивановна

Станции киевского скоростного трамвая